Fànnia de Minturnae, protectora de Gai Mari
 Fànnia, segona dona d'Helvidi Prisc
 Gens Fànnia, família romana plebea